Ла Куева има више значења:

 Ла Куева (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Куева (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Куева (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Куева (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Куева, Салабичи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Куева (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Куева (Росарио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Куева (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Куева (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Куева (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Куева (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Куева (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Куева (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Куева (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Куева (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Куева (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Куева, Ла Куева де Пуруагва (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Куева (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Куева (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Куева (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Куева (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Куева (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Куева, Гранха (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Куева (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Куева, Санта Росалија де ла Куева (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Куева (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Куева (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Куева (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Куева (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Куева (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Куева (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Куева (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Куева (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Куева (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Куева (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Куева (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Куева (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Куева (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Куева, Ел Резаго (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Куева (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Куева (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Куева (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Куева (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Куева (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Куева (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Куева (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Куева (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Куева (Сан Педро де ла Куева), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Куева (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Куева (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Куева (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Куева (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Куева (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Куева (Тикул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику